Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano w dniach 27 listopada–4 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Polacy nie zakwalifikowali się do biegu na dochodzenie.

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Klasyfikacje po zawodach w Östersund

Bibliografia 
 

Östersund
2016 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund